Deux navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Susanne''' :
 L', un patrouilleur en service de 1917 à 1919 ;
 L', nom proposé pour un navire finalement non acquis au cours de la Première Guerre mondiale.

Voir aussi 
 L' est navire patrouilleur, en service de 1917 à 1918.
 

Susanne